Harman
 Harman Kardon

nazwisko
 Alfred Hugh Harman
 Brooke Harman
 Chris Harman
 Harriet Harman
 Sidney Harman
 Zina Harman
 Charles King-Harman